Taz o TAZ puede referirse a:

 Taz o el Demonio de Tasmania, un personaje de dibujos animados; 
 Taz un videojuego de 1983 para Atari 2600, basado en el mismo personaje de dibujos animados; 
 Taz, río de Rusia; 
 Taz, locutor de radio, comentarista y luchador profesional retirado.
 Temporary Autonomous Zone, título original en inglés del ensayo Zona Autónoma Temporal de Hakim Bey; o
 Die tageszeitung, un periódico alemán de tirada diaria.